Finska nationen kan syfta på:

Finska nationen, Uppsala – en tidigare studentnation vid Uppsala universitet
Finska nationen, Dorpat – en studentorganisation universitetet i Dorpat